Bataille de l'Aisne peut désigner :
 Bataille de l'Aisne (-57) ;
 Bataille de l'Aisne (1914) ;
 Bataille du Chemin des Dames (1917) ;
 Bataille de l'Aisne (1918) ;
 Bataille de l'Aisne (1940).